Comstock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Comstock (Minnesota)
Comstock (Nebraska)